Вера Александровна Симановская (род. 13 ноября 1997 года, Коломна, Московская область) — российская футболистка, полузащитница клуба «Зенит» и сборной России.

Карьера

Клубная 
Дебютировала в чемпионате России 27 сентября 2015 года в составе «Россиянки» в матче против «Чертаново», выйдя на замену на 84-й минуте матча вместо Натальи Машиной. Всего в своём первом сезоне сыграла 2 матча, а её команда стала серебряным призёром.

Весной 2016 года перешла в ЦСКА. Первую игру провела 29 апреля 2016 года против «Чертаново». 21 мая 2016 года забила свой первый гол в чемпионате в ворота «Кубаночки» (2:1) на 54-й минуте, сравняв счёт. 6 августа 2016 года в 1/8 финала Кубка России против московского «Торпедо» вывела команду в качестве капитана и сделала свой первый дубль в карьере, сравняв счёт на 90-й минуте матча и забив победный гол в первом дополнительном тайме на 96-й минуте. Провела в армейском клубе четыре сезона, за это время становилась чемпионкой (2019) и обладательницей Кубка России (2017).

В 2020 году перешла в петербургский «Зенит». Бронзовый призёр чемпионата России 2021 года. Чемпион России 2022 года.

В сборной 
16 апреля 2013 года дебютировала в сборной России (до 17) в товарищеском матче против сборной Албании (12:0) и провела полный матч. 13 сентября 2014 года дебютировала в сборной России (до 19) в матче отборочного раунда чемпионата Европы до 19 лет против сборной Белоруссии (9:0), выйдя на замену 59-й минуте матча вместо Ольги Черновой. Всего за сборные младших возрастов сыграла не менее 25 матчей.

14 июня 2021 года дебютировала в национальной сборной России в товарищеском матче против Финляндии.

Достижения 
 Чемпионка России: 2019, 2022
 Серебряный призер чемпионата России: 2015
 Обладательница Кубка России: 2017

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Зенит»
 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК ЦСКА
Игроки ЖФК «Зенит»